Адолфо Лопез Матеос има више значења:
 Адолфо Лопез Матеос
 Адолфо Лопез Матеос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Агиналдо (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Лас Вередас (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Ел Тамариндо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Каса Бланка (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Хавара Сегундо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Корал Нуево (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Лас Кабрас (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Хосе Елике Валдез О. (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Харамиљо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Чамал Нуево (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Ел Хопој (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Ла Палма (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Ел Маринеро (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Закатал (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Ла Ломита (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Таракуан (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Десвијасион а Нигроманте (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос, Сан Хосе де Енмедио (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адолфо Лопез Матеос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику